Burła (wieś) – wieś w Rosji 
 Burła (rzeka) – rzeka w Rosji i Kazachstanie